Древля́нка — район города Петрозаводска. Расположен в юго-западной части города на одноимённой горе. Население Древлянки составляет около 60 тысяч человек, что делает её самым большим районом города и превышает численность населения любого районного города Республики Карелия. Застроенная площадь территории Древлянки — 110 гектаров. Общая площадь жилья района более 820 тысяч квадратных метров. В настоящее время район застроен преимущественно типовыми домами 75 серии.

История 
История Древлянки начинается с первой половины XVIII века, когда на Древлянских холмах были оборудованы заводские дачи — места для вырубок. Вырубки производились для нужд Петровского и Александровского заводов. Позднее, у подножья Древлянской горы была построена резиденция олонецкого генерал-губернатора Тимофея Тутолмина.

В 1828 году эта территория отошла Олонецкой епархии для строительства архиерейской загородной дачи. Территория архиерейской загородной дачи состояла из обширного участка земли с лесом, пашенными и сенокосными угодьями. В 1897 году на территории архиерейской дачи у дороги в село Машезеро была построена деревянная часовня.

После Октябрьской революции 1917 года, на землях бывшей архиерейской дачи, была создана сельскохозяйственная коммуна «Имени Ленина».

В 1930 году на Древлянской горе был построен лесотехникум, территория Древлянки расширилась. В 1950-х годах здесь были построены телецентр и республиканская больница. В 1985 году началось строительство современной Древлянки.

Связан с центром города напрямую через Гоголевский путепровод.

Территориальное деление 
Исторически территория Древлянки делится на несколько внутренних районов, которые, в свою очередь, состоят из микрорайонов и жилых комплексов.
 Древлянка-I
 Микрорайон Древлянка-1
 Микрорайон Древлянка-2
 Микрорайон Древлянка-3
 Микрорайон Древлянка-4
 Коттеджный посёлок Дом-1
 Жилой комплекс Северное Сияние
 Жилой комплекс Олимп
 Древлянка-II
 Микрорайон Древлянка-5
 Микрорайон Древлянка-6
 Микрорайон Древлянка-7
 Микрорайон Древлянка-8
 Микрорайон Древлянка-9
 Древлянский общественный центр
 Древлянка-III
 Микрорайон Древлянка-10
 Жилой комплекс Древлянский Хутор
 Университетский городок
 Жилой комплекс Снегири
 Жилой комплекс Берёзовая Роща
 Жилой комплекс Солнечный
 Жилой комплекс Елисейский
 Жилой комплекс Стронк
 Жилой комплекс Орион
 Студенческий городок
 Древлянская рекреационная зона
 Древлянский промузел
 Древлянские холмы
 Древлянская дача
 Жилой комплекс Ассоль
 Жилой комплекс Гранд
 Древлянская гора
 Посёлок Лесхоза

Улицы и парки Древлянки 
 1-й проезд Академика Арсеньева
 2-й проезд Академика Арсеньева
 Улица Академика Арсеньева
 Александровский проезд
 Апрельский проезд
 Берёзовая аллея
 Благодатная улица
 Боевой проезд
 Брусничный проезд
 Весенний проезд
 Военный проезд
 1-й Военный проезд
 2-й Военный проезд
 Вьюжный проезд
 Высотный парк
 Высотный проезд
 Денная улица
 Парк Денное Озеро
 Денный проезд
 1-й Денный проезд
 2-й Денный проезд
 3-й Денный проезд
 4-й Денный проезд
 5-й Денный проезд
 6-й Денный проезд
 7-й Денный проезд
 8-й Денный проезд
 9-й Денный проезд
 10-й Денный проезд
 11-й Денный проезд
 12-й Денный проезд
 Улица Древлянка
 Егерский проезд
 Парк Егерское Поле
 Жасминовая улица
 Жемчужный проезд
 Звёздный проезд
 Парк Зелёный Берег
 Зимний проезд
 Бульвар Интернационалистов
 Каменный проезд
 Кварцитный проезд
 Кленовая улица
 Крымский проезд
 Лесной проспект
 Летний проезд
 Улица Линевского
 Лососинское шоссе
 Лучистая улица
 1-й Лучевой проезд
 2-й Лучевой проезд
 3-й Лучевой проезд
 4-й Лучевой проезд
 5-й Лучевой проезд
 6-й Лучевой проезд
 7-й Лучевой проезд
 8-й Лучевой проезд
 Малиновый проезд
 Морошковый проезд
 Морозный проезд
 Парк Неглинский Берег
 Нигишламбский проезд
 Облачный проезд
 Оборонная улица
 Оружейный проезд
 Осенний проезд
 Отрадная улица
 Улица Паустовского
 Полигонный проезд
 Переулок Попова
 Улица Попова
 Пригородный парк
 Улица Раевского
 Улица Роберта Рождественского
 Парк Родник Лягушка
 Рудный проезд
 Рябиновая улица
 Севастопольский проезд
 Семейный парк
 Сиреневая улица
 Скандинавский проезд
 Смородиновый проезд
 Снежный проезд
 Солнечная улица
 Стрелковый проезд
 Сыктывкарская улица
 Угольный проезд
 Университетская улица
 1-й Университетский проезд
 2-й Университетский проезд
 3-й Университетский проезд
 4-й Университетский проезд
 Сквер Утиный Пруд
 Лесопарк Фонтаны
 Улица Хейкконена
 Черничный проезд
 Чистая улица

Литература 
 Улицы и площади старого Петрозаводска / отв. ред. к. и. н. Жульников А. М. — Петрозаводск: Карельский государственный краеведческий музей, 2003 — 48с. ISBN 5-94804-020-8

Примечания 

Древлянка